Torneig de tennis masculí: Qatar ExxonMobil Open 2018
 Torneig de tennis femení: Qatar Total Open 2018